Un authentique en paléographie est une étiquette de parchemin attachée à une relique et qui permet de l'identifier et de l'authentifier.
L'authenticité est en philosophie la vertu qui exprime l'être authentique et profond d'un individu. C'est également un concept utilisé en droit et en archéologie pour qualifier l'origine authentique d'un acte ou d'un objet.
 Authentique est le quatorzième album studio de la chanteuse country Renée Martel.
Authentiques est le titre d'un film documentaire français sur le groupe de rap NTM.